Oosterschelde est le nom néerlandais de l'Escaut oriental
 Oosterschelde est un vieux gréement de 1917